Суперкубок Англии по футболу 2015 () — 93-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 2 августа 2015 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились победитель Премьер-лиги сезона 2014/15 «Челси» и обладатель Кубка Англии сезона 2014/15 «Арсенал».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
 Кубок Англии по футболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015
Суперкубок Англии 2015
Суперкубок Англии 2015
Суперкубок